Mullikkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mullikkasaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Mullikkasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar